Blankenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Blankenfeld (1900–1993), deutscher Dreher, Verwaltungsinspektor und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Johannes Blankenfeld (1471–1527), Erzbischof von Riga, siehe Johann II. von Blankenfelde
 Rouven Blankenfeld (), Schauspieler

Siehe auch:

 Blankenfelde